Gary Edwards (hockey sur glace)
 Gary Edwards (photographe)